Baldo è una parola italiana che significa gagliardo, coraggioso. Il termine indica anche:

Baldo, un nome proprio di persona.
Baldo, un poeta in lingua latina del XII o del XIII secolo
Baldo degli Ubaldi, insigne giurista medievale
Baldo di Piero Bruni, noto come Baldaccio d'Anghiari, condottiero medievale
Giuseppe Baldo, calciatore italiano.
Giuseppe Baldo, beato sacerdote italiano.
Baldo, personaggio dei fumetti creato da Luciano Bottaro.
Baldo l'allegro castoro, personaggio della serie a fumetti PKNA, non collegato in alcun modo al Baldo di Bottaro.
Baldo, personaggio della serie Pokémon.
Il monte Baldo, un massiccio montuoso delle Prealpi Gardesane.
 Baldo, varietà di riso

Pagine correlate 
 Ferrara di Monte Baldo

Altri progetti